Sequeiros ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Sequeiros (Aguiar da Beira)
 Sequeiros (Amares)

Siehe auch:
 Siqueiros
 Sequeros